Кремальеры (от , зубчатая рейка):
 Кремальера — реечная передача.
 Кремальеры — зубцы крепостных стен.
 Кремальер — излом в окопе или в бруствере.

Примечания